Beau (voornaam), een jongens- en meisjesnaam
 Beau (televisieprogramma), een Nederlands praatprogramma van RTL